Провинция Петорка  () — провинция в Чили в составе области Вальпараисо. 

Включает в себя 5 коммун.

Территория — 4588,9 км². Численность населения — 78 299 жителей (2017). Плотность населения — 17,06 чел./км².

Административный центр — Ла-Лигуа.

География 
Провинция расположена на севере области Вальпараисо.

Провинция граничит:
 на севере — провинция Чоапа
 на востоке — провинции Чоапа
 на юго-востоке провинция Сан-Фелипе-де-Аконкагуа
 на юге — провинции Вальпараисо и Кильота
 на западе — Тихий океан

Административное деление 
Провинция включает в себя 5 коммун:
 Ла-Лигуа. Админ.центр — Ла-Лигуа.
 Кабильдо. Админ.центр — Кабильдо.
 Сапальяр. Админ.центр — Сапальяр.
 Папудо. Админ.центр — Папудо.
 Петорка. Админ.центр — Петорка.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г.  Национальным институтом статистики (INE),  население провинции составляет:

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Провинции Чили